Natron může být

 zastaralý název pro sodík, resp. oxid sodný a také pro příbuzné látky, např. žíravé nátron – hydroxid sodný; natronové vápno – směs hydroxidu sodného a hydroxidu vápenatého
 Natronové jezero v Tanzanii
 Natron (hudební skupina) – italská hudební skupina

Reference